Тунисская Профессиональная лига 1 1997/1998 () — 43-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте rsssf.com 

1997/1998
Тунис
Тунис
1997 год в Тунисе
1998 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998